Echegaray ist der Familienname folgender Personen:

 José Echegaray (1832–1916), spanischer Schriftsteller, Politiker
 Kirla Echegaray (* 1968), peruanische Rechtsanwältin und Politikerin